Мелисохорион () — греческий топоним. Может означать:

  — деревня.
  () — бывшая деревня в сообществе Паранестион.
  — деревня.
  — деревня.
  — малый город.